Kara Dawud Pasha, gran visir otomà el 1622
 Dawud Pasha Kodja, gran visir otomà 1483-1497
 Dawud Pasha Mamluk, darrer governador mameluc d'Iraq
 Dawud Pasha (mutasarrif), governador otomà del Líban